Di seguito una lista di asteroidi dal numero 133001 al 134000 con data di scoperta e scopritore.

133001-133100 

|-
| 133001 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 133002 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 133003 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 133004 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 133005 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 133006 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 133007 Audreysimmons ||  || 5 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 133008 Snedden ||  || 5 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 133009 Watters ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 133010 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 133011 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 133012 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 133013 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 133014 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 133015 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 133016 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 133017 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 133018 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 133019 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 133020 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 133021 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 133022 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 133023 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 133024 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 133025 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 133026 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 133027 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 133028 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 133029 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 133030 - ||  || 13 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 133031 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 133032 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 133033 - ||  || 27 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 133034 - ||  || 28 dicembre 2002 || Ametlla de Mar
|-
| 133035 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133036 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133037 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133038 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133039 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133040 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 133041 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133042 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133043 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 133044 - ||  || 29 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133045 - ||  || 29 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 133046 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 133047 - ||  || 1 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 133048 - ||  || 4 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 133049 - ||  || 24 febbraio 2003 || W. Bickel
|-
| 133050 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 133051 - || 2003 EH || 2 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 133052 - ||  || 2 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 133053 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 133054 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 133055 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 133056 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 133057 - ||  || 11 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 133058 - ||  || 11 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 133059 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 133060 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 133061 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 133062 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 133063 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 133064 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 133065 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 133066 - ||  || 30 marzo 2003 || M. W. Buie
|-
| 133067 - ||  || 30 marzo 2003 || M. W. Buie
|-
| 133068 Lisaschulze ||  || 21 aprile 2003 || CSS
|-
| 133069 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 133070 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 133071 - ||  || 27 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 133072 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 133073 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 133074 Kenshamordola ||  || 21 aprile 2003 || CSS
|-
| 133075 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 133076 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 133077 Jirsík ||  || 4 maggio 2003 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 133078 - ||  || 5 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 133079 - ||  || 11 maggio 2003 || J. Broughton
|-
| 133080 - ||  || 26 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 133081 - ||  || 25 maggio 2003 || NEAT
|-
| 133082 - ||  || 29 maggio 2003 || R. Clingan
|-
| 133083 - ||  || 22 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 133084 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 133085 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 133086 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 133087 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 133088 - ||  || 26 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 133089 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 133090 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 133091 - ||  || 29 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 133092 - ||  || 27 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 133093 - || 2003 NP || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 133094 - ||  || 5 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 133095 - ||  || 7 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 133096 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133097 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133098 - ||  || 7 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133099 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 133100 - ||  || 18 luglio 2003 || NEAT
|}

133101-133200 

|-
| 133101 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133102 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133103 - ||  || 24 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 133104 - ||  || 26 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 133105 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 133106 - ||  || 27 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 133107 - ||  || 27 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 133108 - ||  || 28 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 133109 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 133110 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 133111 - ||  || 31 luglio 2003 || J. Broughton
|-
| 133112 - ||  || 29 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 133113 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 133114 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 133115 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133116 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133117 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133118 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133119 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 133120 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 133121 - ||  || 29 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 133122 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 133123 - ||  || 1 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133124 - ||  || 1 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133125 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133126 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133127 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133128 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133129 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133130 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133131 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133132 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133133 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133134 - ||  || 5 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133135 - ||  || 5 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133136 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 133137 - ||  || 18 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133138 - ||  || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 133139 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133140 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133141 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133142 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 133143 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133144 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133145 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133146 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 133147 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133148 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133149 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133150 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133151 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133152 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133153 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133154 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 133155 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133156 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133157 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133158 - ||  || 23 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 133159 - ||  || 22 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 133160 - ||  || 24 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 133161 Ruttkai ||  || 24 agosto 2003 || Piszkéstető
|-
| 133162 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133163 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133164 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133165 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133166 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133167 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133168 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133169 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133170 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133171 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133172 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133173 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133174 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133175 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133176 - ||  || 24 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133177 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133178 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133179 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133180 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133181 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133182 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133183 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133184 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133185 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133186 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133187 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133188 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133189 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133190 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133191 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133192 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133193 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133194 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133195 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133196 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133197 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133198 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133199 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133200 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|}

133201-133300 

|-
| 133201 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133202 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133203 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133204 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133205 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133206 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133207 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133208 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133209 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133210 - ||  || 25 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 133211 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133212 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133213 - ||  || 26 agosto 2003 || H. Mikuž
|-
| 133214 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133215 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133216 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133217 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133218 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133219 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133220 - ||  || 25 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 133221 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133222 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133223 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133224 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133225 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133226 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133227 - ||  || 29 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133228 - ||  || 31 agosto 2003 || Pla D'Arguines
|-
| 133229 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133230 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133231 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133232 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133233 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 133234 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 133235 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 133236 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133237 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133238 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133239 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133240 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133241 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 133242 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 133243 Essen ||  || 2 settembre 2003 || Essen
|-
| 133244 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133245 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133246 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133247 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133248 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133249 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133250 Rubik ||  || 5 settembre 2003 || Piszkéstető
|-
| 133251 - ||  || 4 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133252 - ||  || 8 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133253 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133254 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133255 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133256 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133257 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133258 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133259 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133260 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133261 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133262 - ||  || 3 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133263 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133264 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133265 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133266 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133267 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133268 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133269 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133270 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133271 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133272 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133273 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133274 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133275 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133276 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133277 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133278 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133279 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133280 Bryleen ||  || 18 settembre 2003 || J. W. Young
|-
| 133281 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133282 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133283 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133284 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133285 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133286 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133287 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133288 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133289 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133290 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133291 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133292 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133293 Andrushivka ||  || 18 settembre 2003 || Andrushivka
|-
| 133294 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133295 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133296 Federicotosi ||  || 19 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133297 - ||  || 19 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133298 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133299 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133300 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|}

133301-133400 

|-
| 133301 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133302 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133303 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133304 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133305 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133306 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133307 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133308 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133309 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133310 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133311 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133312 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133313 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133314 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133315 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133316 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133317 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133318 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133319 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133320 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133321 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133322 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133323 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133324 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133325 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133326 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133327 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133328 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133329 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133330 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133331 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133332 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133333 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133334 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133335 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133336 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133337 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133338 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133339 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133340 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133341 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133342 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133343 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133344 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133345 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133346 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133347 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133348 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133349 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133350 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133351 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133352 - ||  || 18 settembre 2003 || R. A. Tucker
|-
| 133353 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133354 - ||  || 18 settembre 2003 || Črni Vrh
|-
| 133355 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133356 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133357 - ||  || 20 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133358 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133359 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133360 - ||  || 20 settembre 2003 || Črni Vrh
|-
| 133361 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133362 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133363 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133364 - ||  || 19 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133365 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133366 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133367 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133368 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133369 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133370 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133371 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133372 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133373 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133374 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133375 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133376 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133377 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133378 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133379 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133380 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133381 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133382 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133383 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133384 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133385 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133386 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133387 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133388 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133389 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133390 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133391 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133392 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133393 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133394 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133395 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133396 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133397 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133398 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133399 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133400 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|}

133401-133500 

|-
| 133401 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133402 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133403 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133404 Morogues ||  || 23 settembre 2003 || B. Christophe
|-
| 133405 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133406 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133407 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133408 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133409 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133410 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133411 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133412 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133413 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133414 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133415 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133416 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133417 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133418 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133419 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133420 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133421 - ||  || 22 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133422 - ||  || 22 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133423 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133424 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 133425 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133426 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133427 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133428 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133429 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133430 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133431 - ||  || 23 settembre 2003 || T. Pauwels
|-
| 133432 Sarahnoble ||  || 22 settembre 2003 || V. Reddy
|-
| 133433 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133434 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133435 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133436 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133437 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133438 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133439 - ||  || 26 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133440 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133441 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133442 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133443 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133444 - ||  || 27 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133445 - ||  || 28 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133446 - ||  || 29 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133447 - ||  || 29 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133448 - ||  || 27 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133449 - ||  || 28 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133450 - ||  || 29 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133451 - ||  || 29 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133452 - ||  || 25 settembre 2003 || W. Bickel
|-
| 133453 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133454 - ||  || 26 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 133455 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133456 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133457 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133458 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133459 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133460 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133461 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133462 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133463 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133464 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133465 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133466 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133467 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133468 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133469 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133470 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133471 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133472 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133473 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133474 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133475 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133476 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133477 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133478 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133479 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133480 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133481 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133482 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133483 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133484 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133485 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133486 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133487 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133488 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133489 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133490 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133491 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133492 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133493 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133494 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133495 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133496 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133497 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133498 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133499 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133500 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|}

133501-133600 

|-
| 133501 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133502 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133503 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133504 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133505 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133506 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133507 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133508 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133509 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133510 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133511 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133512 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133513 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133514 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133515 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133516 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133517 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133518 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133519 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133520 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 133521 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133522 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133523 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133524 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133525 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 133526 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 133527 Fredearly || 2003 TZ || 5 ottobre 2003 || J. W. Young
|-
| 133528 Ceragioli ||  || 4 ottobre 2003 || D. Healy
|-
| 133529 - ||  || 3 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133530 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133531 - ||  || 2 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133532 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133533 - ||  || 2 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133534 - ||  || 4 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133535 - ||  || 4 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133536 Alicewhagel ||  || 15 ottobre 2003 || Sandlot
|-
| 133537 Mariomotta ||  || 7 ottobre 2003 || L. Buzzi
|-
| 133538 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133539 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133540 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133541 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133542 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133543 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133544 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133545 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133546 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133547 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133548 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133549 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133550 - ||  || 3 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133551 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133552 Itting-Enke ||  || 16 ottobre 2003 || Mülheim-Ruhr
|-
| 133553 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133554 - ||  || 18 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133555 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133556 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133557 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133558 - ||  || 16 ottobre 2003 || J. V. McClusky
|-
| 133559 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133560 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133561 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133562 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133563 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133564 - ||  || 25 ottobre 2003 || R. A. Tucker
|-
| 133565 - ||  || 23 ottobre 2003 || R. A. Tucker
|-
| 133566 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133567 - ||  || 21 ottobre 2003 || R. Clingan
|-
| 133568 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133569 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133570 - ||  || 16 ottobre 2003 || Črni Vrh
|-
| 133571 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133572 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133573 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133574 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133575 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133576 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133577 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133578 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133579 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133580 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133581 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133582 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133583 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133584 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133585 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133586 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133587 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133588 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133589 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133590 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133591 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133592 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133593 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133594 - ||  || 18 ottobre 2003 || R. A. Tucker
|-
| 133595 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133596 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133597 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133598 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133599 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133600 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|}

133601-133700 

|-
| 133601 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133602 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133603 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133604 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133605 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133606 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133607 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133608 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133609 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133610 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133611 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133612 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133613 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133614 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133615 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133616 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133617 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133618 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133619 - ||  || 18 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133620 - ||  || 18 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133621 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133622 - ||  || 19 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133623 - ||  || 19 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133624 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133625 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133626 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133627 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133628 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133629 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133630 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133631 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133632 - ||  || 17 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133633 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133634 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133635 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133636 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133637 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133638 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133639 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133640 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133641 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133642 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133643 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133644 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133645 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133646 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133647 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133648 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133649 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133650 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133651 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133652 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133653 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133654 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133655 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133656 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133657 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133658 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133659 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133660 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133661 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133662 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133663 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133664 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133665 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133666 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133667 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133668 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133669 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133670 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133671 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133672 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133673 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133674 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133675 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133676 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133677 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133678 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133679 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133680 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133681 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133682 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133683 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133684 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133685 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133686 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133687 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133688 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133689 - ||  || 23 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133690 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133691 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133692 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133693 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133694 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133695 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133696 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133697 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133698 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133699 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133700 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|}

133701-133800 

|-
| 133701 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133702 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133703 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133704 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133705 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133706 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133707 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133708 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133709 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133710 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133711 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133712 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133713 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133714 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133715 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133716 Tomtourville ||  || 26 ottobre 2003 || CSS
|-
| 133717 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133718 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133719 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133720 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133721 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133722 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133723 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133724 - ||  || 26 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133725 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133726 Gateswest ||  || 29 ottobre 2003 || CSS
|-
| 133727 - ||  || 28 ottobre 2003 || W. Bickel
|-
| 133728 - ||  || 17 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 133729 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133730 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133731 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133732 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133733 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 133734 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 133735 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 133736 - ||  || 2 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133737 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133738 - ||  || 12 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133739 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133740 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133741 - ||  || 2 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133742 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133743 Robertwoodward || 2003 WM || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 133744 Dellagiustina ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 133745 Danieldrinnon ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 133746 Tonyferro ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 133747 Robertofurfaro ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 133748 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133749 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133750 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133751 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133752 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133753 Teresamullen ||  || 21 novembre 2003 || Junk Bond
|-
| 133754 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133755 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133756 Carinajohnson ||  || 19 novembre 2003 || CSS
|-
| 133757 - ||  || 17 novembre 2003 || CSS
|-
| 133758 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133759 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133760 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133761 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133762 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133763 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133764 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133765 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133766 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133767 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133768 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133769 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133770 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133771 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133772 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133773 Lindsaykeller ||  || 19 novembre 2003 || CSS
|-
| 133774 Johnkidd ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 133775 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133776 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 133777 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 133778 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 133779 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 133780 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 133781 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133782 Saraknutson ||  || 20 novembre 2003 || CSS
|-
| 133783 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133784 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133785 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133786 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133787 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133788 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133789 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133790 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133791 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133792 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133793 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133794 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133795 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133796 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133797 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133798 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133799 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133800 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|}

133801-133900 

|-
| 133801 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133802 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133803 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133804 - ||  || 24 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133805 - ||  || 24 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 133806 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133807 - ||  || 24 novembre 2003 || B. L. Stevens
|-
| 133808 - ||  || 26 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 133809 - ||  || 26 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 133810 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133811 - ||  || 26 novembre 2003 || F. Schiralli Jr.
|-
| 133812 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133813 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133814 Wenjengko ||  || 20 novembre 2003 || CSS
|-
| 133815 - ||  || 30 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133816 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133817 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 133818 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 133819 - || 2003 XS || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133820 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133821 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133822 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133823 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133824 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133825 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133826 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133827 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 133828 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133829 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133830 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133831 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133832 Loveridge ||  || 5 dicembre 2003 || CSS
|-
| 133833 - ||  || 5 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133834 Erinmorton ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 133835 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133836 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133837 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 133838 - ||  || 16 dicembre 2003 || Črni Vrh
|-
| 133839 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133840 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133841 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133842 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133843 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133844 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133845 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133846 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133847 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133848 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133849 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133850 Heatherroper ||  || 19 dicembre 2003 || CSS
|-
| 133851 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133852 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133853 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 133854 Wargetz ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 133855 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 133856 - ||  || 24 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 133857 - ||  || 5 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 133858 - ||  || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 133859 - ||  || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 133860 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 133861 Debrawilmer ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 133862 - ||  || 20 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 133863 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 133864 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 133865 - ||  || 20 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 133866 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 133867 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 133868 - ||  || 18 marzo 2004 || NEAT
|-
| 133869 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 133870 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 133871 - ||  || 12 maggio 2004 || SSS
|-
| 133872 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 133873 - ||  || 15 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 133874 Jonnazucarelli ||  || 17 giugno 2004 || CSS
|-
| 133875 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 133876 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133877 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 133878 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 133879 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133880 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133881 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133882 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133883 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133884 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133885 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133886 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133887 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133888 - ||  || 21 agosto 2004 || R. A. Tucker
|-
| 133889 Nicholasmills ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 133890 - ||  || 25 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 133891 Jaesubhong ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 133892 Benkhaldoun ||  || 7 settembre 2004 || C. Rinner
|-
| 133893 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133894 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 133895 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133896 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133897 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133898 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133899 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133900 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|}

133901-134000 

|-
| 133901 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133902 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133903 - ||  || 7 settembre 2004 || W. Bickel
|-
| 133904 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133905 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133906 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 133907 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133908 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133909 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133910 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133911 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133912 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133913 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133914 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133915 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133916 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133917 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133918 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133919 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133920 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133921 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133922 - ||  || 9 settembre 2004 || NEAT
|-
| 133923 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133924 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133925 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133926 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133927 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133928 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133929 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133930 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133931 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133932 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133933 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 133934 - || 2004 TQ || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133935 - ||  || 4 ottobre 2004 || R. A. Tucker
|-
| 133936 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133937 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133938 - ||  || 12 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133939 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133940 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133941 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133942 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133943 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133944 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133945 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133946 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133947 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133948 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133949 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133950 - ||  || 4 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133951 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133952 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133953 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133954 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133955 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133956 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133957 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 133958 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133959 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 133960 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 133961 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133962 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133963 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133964 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133965 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133966 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133967 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133968 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133969 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133970 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133971 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133972 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133973 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133974 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133975 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133976 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133977 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133978 - ||  || 6 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133979 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133980 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133981 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133982 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133983 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133984 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133985 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133986 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133987 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133988 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133989 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133990 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 133991 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 133992 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133993 - ||  || 20 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 133994 - ||  || 2 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 133995 - ||  || 2 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 133996 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133997 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133998 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 133999 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 134000 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0133001